Anglo-normanno – relativo al popolo degli anglo-normanni.
Anglo-normanno – cavallo da esercito e da campagna
Lingua anglo-normanna – varietà della lingua normanna parlato dagli anglo-normanni

Pagine correlate
Normanno